Тёмный:
 Василий II Тёмный  (1415—1462) — великий князь московский.
 Тёмный, Василий Фёдорович (род. 1941) — (род. 1930) — советский партийный деятель, член ЦК КПУ.
 Тёмный, Николай Артемьевич (1863—1910) — русский писатель.